

Astronomia
 28156 McColl – asteroide della fascia principale

Geografia
 McColl – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Carolina del Sud, nella Contea di Marlboro

Persone
 Ian McColl – allenatore di calcio e calciatore scozzese
 John McColl – generale britannico
 Jimmy McColl – calciatore scozzese
 Jimmy McColl – calciatore scozzese
 Robert Smyth McColl – calciatore e imprenditore scozzese
 Sean McColl – arrampicatore canadese